Кшешув:
 Кшешув — сельская гмина в Польше.
 Кшешув — село в Каменногурском повяте Нижнесилезского воеводства Польши.